Марисов — русская фамилия.
 Марисов, Борис Петрович (1914—2009) — советский хозяйственный деятель, начальник Московского Южного порта (1956—1985).
 Марисов, Валерий Константинович (1915—1992) — советский государственный и партийный деятель, первый секретарь Удмуртского обкома КПСС (1963—1985), Герой Социалистического Труда (1982).